Zhang Hu (Tres Regnes), fill de Zhang Liao, general de Cao Wei del període dels Tres Regnes
 Zhang Hu (poeta), un poeta de la Dinastia Tang